Андре́й Ива́нович Шишка́нов (род. 29 июня 1980, Москва) — кинодистрибьютор, издатель, продюсер, кинопромоутер. Управляющий партнер Группы Компаний Planeta Inform.

Биография 
В 2001 году окончил Московский авиационный институт.

Является управляющим партнёром Группы Компаний Planeta Inform (с 2004 года), Генеральным директором Агентства маркетинговых коммуникаций Planeta Inform (с 2011), совладельцем ведущего отраслевого журнала «Бюллетень кинопрокатчика» (с 2008), Генеральным директором PR-агентства «Сарафан» (с 2010), сопродюсером (с 2014) телепрограммы «Такое кино» на телеканалах ТНТ, ТНТ4, Пятница.

С 2014 года — преподаватель кафедры продюсерского мастерства во ВГИКе по курсу «Мастерство продюсера кино и ТВ»; с 2015 года также преподаёт курс киномаркетинга в Академии Н. С. Михалкова.

В 2015 году совместно с кинокомпанией «ТриоФильм» выступил продюсером картины «SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!», собравшей в прокате .

В настоящее время в качестве продюсера работает над несколькими проектами.

Семья 
Женат, двое детей: Шишканов Милан и Шишканова Александра.

Фильмография 
 2015 — «SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!» (фильм, 2015) — продюсер
2018 — «Днюха!» (фильм, 2018) — продюсер 2019 — «Домовой» (фильм, 2019) — продюсер 2020 — «Неадекватные люди 2» (фильм, 2020) — продюсер
2020 — «Гуляй, Вася! 2» (фильм, 2020) — продюсер
 2020 — «Кольская сверхглубокая» (фильм, 2020) — продюсер
2022 — «Родственные души» (фильм, 2022) — продюсер

Примечания

Ссылки 
 Андрей Шишканов на Кинопоиске
 Андрей Шишканов на Киномании

Выпускники Московского авиационного института
Преподаватели ВГИК